Лу́ций Кви́нкций Цинцинна́т (): Луций Квинкций Цинциннат (ок. 519 года до н. э. — после 439 года до н. э.) — консул (или консул-суффект) 460 года до н. э., двукратный диктатор (в 458 и 439 годах до н. э.).
 Луций Квинкций Цинциннат Младший (V век до н. э.) — военный трибун с консульской властью в 438, 425 и 420 до н. э., начальник конницы в 437 до н. э., сын предыдущего.
 Луций Квинкций Цинциннат (V—IV века до н. э.) — военный трибун с консульской властью 386, 385 и 377 годов до н. э., сын предыдущего.